Бела река, или Бела Река се може односити на:

 Бела река (Јужна Дакота), река у Јужној Дакоти, САД
 Бела река (Арканзас), река у Арканзасу, САД
 Језеро Бела река, језеро у Рипњу, Србија
 Бела Река (Шабац), насеље града Шапца, Србија

Види још 

 Бијела ријека